Coya steht für:

 ein indigenes Volk Südamerikas, siehe Kolla

 Coya (Piloña), eine Parroquia in der spanischen Gemeinde Piloña

Coya ist der Familienname folgender Personen:

 Simone Coya, italienischer Komponist

Siehe auch:
 Coja
 Koya
 Koja